Frigyes Hollósi ist der Name folgender Personen:

* Frigyes Hollósi (Ruderer) (1906–1979), ungarischer Schwimmer und Ruderer 
 Frigyes Hollósi (Schauspieler) (geb. Frigyes Weininger; 1941–2012), ungarischer Schauspieler